Василько́во — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Васильково — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Васильково — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Васильково — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Васильково — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Васильково — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Васильково — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Васильково — село в Сорокском районе.

Польша 
 Васильково — название польского города Василькув в период его нахождения в составе Российской империи (1815—1917) и СССР (1939—1944).

Россия

Владимирская область 
 Васильково — село в Суздальском районе.

Вологодская область 
 Васильково — деревня в Бабаевском районе.

Ивановская область 
 Васильково — деревня в Вичугском районе.
 Васильково — деревня в Пучежском районе.
 Васильково — деревня в Савинском районе.

Калининградская область 
 Васильково — посёлок в Гурьевском районе.
 Васильково — посёлок в Зеленоградском районе.

Кировская область 
 Васильково — село в Советском районе.

Костромская область 
 Васильково — деревня в Красносельском районе.
 Васильково — деревня в Макарьевском районе.
 Васильково — деревня в Нерехтском районе.

Крым 
 Васильково — исчезнувшее село в Сакском районе.

Курская область 
 Васильково — деревня в Щигровском районе.

Ленинградская область 
 Васильково — деревня в Кировском районе.

Московская область 
 Васильково — деревня в Егорьевском районе.
 Васильково — деревня в Клинском районе.

Нижегородская область 
 Васильково — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Васильково — деревня в городском округе город Бор.
 Васильково — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Васильково — деревня в Любытинском районе.
 Васильково — деревня в Окуловском районе.
 Васильково — деревня в Парфинском районе.
 Васильково — деревня в Пестовском районе.

Псковская область 
 Васильково — деревня в Невельском районе.
 Васильково — деревня в Опочецком районе.
 Васильково — деревня в Себежском районе.

Тверская область 
 Васильково — деревня в Калининском районе.
 Васильково — деревня в Кесовском сельском поселении Кесовогорского района.
 Васильково — деревня в Феневском сельском поселении Кесовогорского района.
 Васильково — деревня в Кувшиновском районе.
 Васильково — деревня в Торжокском районе.

Ярославская область 
 Васильково — деревня в Даниловском районе.
 Васильково — деревня в Любимском районе.
 Васильково — деревня в Некоузском районе.
 Васильково — деревня в Некрасовском районе.
 Васильково — деревня в Пошехонском районе.
 Васильково — село в Ростовском районе.
 Васильково — деревня в Рыбинском районе.

Украина 
 Васильково — село в Зеньковском районе Полтавской области.

См. также